Cereza puede hacer referencia a:

 Cereza, fruto de varias especies del género Prunus;
 Cereza, color rojo oscuro;
 Cereza, varietal originario de Argentina;
 Cereza de Barbados, más conocida como acerola, planta de la familia Malpighiaceae;
 Cereza de Brasil, árbol de la familia de las mirtáceas originario de Brasil;
 Cereza de Cayena, árbol pequeño o arbusto neotropical de la familia de las mirtáceas;
 Cereza de Jerusalén, pequeño arbusto de la familia de las solanáceas;
 Cereza de Río Grande, arbusto perennifolio nativo de Brasil;
 Ojo cereza, defecto ocular congénito en varias razas de perros.